Az Úrvalsdeild 1993-as szezonja volt a bajnokság nyolcvankettedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a ÍA lett. Ez volt a klub tizennegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1993

1993
Izland 1